Costa mot E.N.E.L., formellt mål 6/64, var ett rättsfall vid Europeiska gemenskapernas domstol som slog fast företrädesprincipen, det vill säga att gemenskapsrätten har företräde framför nationell rätt. Domen utgör en viktig del av domstolens rättspraxis. Målet inleddes genom en begäran om förhandsavgörande av den italienska domstolen Giudice Conciliatore.

I målet behandlade Europeiska gemenskapernas domstol ett klagomål från en italiensk medborgare, som motsatte sig nationaliseringen av ett italienskt elbolag, Edison Volta, eftersom han ägde aktier i företaget när det blev en del av det statliga bolaget Enel. Han vägrade att betala sin elräkning och hävdade att nationaliseringen stred mot gemenskapsrätten eftersom det innebar ett statligt ingrepp på den gemensamma marknaden.

Den italienska regeringen hävdade å sin sida att en privatperson inte kunde åberopa gemenskapsrätten eftersom det rörde sig om bestämmelser i en nationell lag.

Domstolen dömde till regeringens fördel, eftersom den relevanta gemenskapsbestämmelsen föreskrev att endast kommissionen kunde klaga hos domstolen. Emellertid ansåg domstolen att den italienska regeringen ändå hade fel; även om den nationella lagen föreskrev något annat, var det gemenskapsrätten som ägde företräde. Därmed hade domstolen lagt grunden för den rättspraxis som blev företrädesprincipen.

Se även 
 Francovich mot Italien
 Van Gend & Loos mot Nederländerna

Referenser

Noter 

Europeiska gemenskaperna under 1960-talet
Rättsfall vid Europeiska unionens domstol